Жаргалант () — сомон аймака Туве, Монголия.

Центр сомона — посёлок Жаргалант находится в 170 километрах от города Зуунмод и в 150 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Есть школа, больница, торгово-культурные центры.

География 
На территории сомона постираются хребты Хэнтэя Хуулийхан, Ногоон-Нуруу (1500-1900 метров), долины рек Жаргалант, Загдал, Зуухий и др. Водятся волки, лисы, олени, лоси, корсаки, зайцы.

Климат резко континентальный. Средняя температура января -25°С, июля +18°С. В год в среднем выпадает 240-360 мм осадков.

Имеются запасы свинца и золота.

Примечания 

Сомоны аймака Туве